Bruno Misefari – anarchico, filosofo, poeta e ingegnere italiano
Enzo Misefari – politico, sindacalista e storico italiano
Ottavio Misefari – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano, fratello di Bruno ed Enzo